Csontos Imola (Budapest, 1998.október 26. –) magyar író.

Komolyabb témákról ír könnyed, olvasmányos stílusban. Műveinek megszólalói nagyrészt női szemszögből mesélik el egyes szám első személyben a történeteket. 2020 decemberében jelent meg első önálló kötete.

Megjelent művei 

 Lépésről lépésre (Szópehely és patakcsacsogás, antológia, Irodalmi Rádió, 2015)
 Vonaljegy (Kárpát-medencei életmesék avagy Szülők, nagyszülők, dédszülők igaz történetei, antológia, Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete, Debrecen, 2016)
 Hősök a hétköznapi világban (Muzsikál az erdő, antológia, 2017) 
 Ezerkilencszázötödik évbe (Kárpát-medencei életmesék avagy Szülők, nagyszülők, dédszülők igaz történetei, antológia, Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete, Debrecen, 2019) – különdíj
 Az óceán kis gyöngye. Talán (Garbo Kiadó, 2020)

Jegyzetek

Források 

Magyar írók
Magyar nők
Budapesten született személyek
1998-ban született személyek
Élő személyek